Евге́ний Бараба́нов: 
 Барабанов, Евгений Викторович (род. 1943) — российский искусствовед, теолог.
 Барабанов, Евгений Олегович (род. 1993) — украинский боксёр.